

Geografia 
 Cowan – località dell'Australia
 Cowan – località del Canada
 Cowan – census-designated place della California
 Cowan – città dell'Indiana
 Cowan – città del Tennessee

Persone 
 Andrew Cowan – pilota automobilistico britannico
 Barry Cowan – ex tennista britannico
 Billy Cowan – calciatore scozzese
 Clyde Cowan – fisico statunitense
 Dwayne Cowan – velocista britannico
 Elliot Cowan – attore britannico
 James Cowan – calciatore scozzese
 James Cowan (1803-1900) – politico canadese
 James Cowan (1816-1895) – politico scozzese
 James Cowan (1914-1997) – politico canadese
 James Cowan – scrittore neozelandese
 James Cowan – scrittore australiano
 Jazwyn Cowan – cestista statunitense
 Jerome Cowan – attore statunitense
 Jim Cowan – politico canadese
 Jimmy Cowan – giocatore di rugby neozelandese
 Lester Cowan – produttore cinematografico statunitense
 Mo Cowan – politico e avvocato statunitense
 Sada Cowan – sceneggiatrice statunitense
 Sandy Cowan – giocatore di lacrosse canadese

Pagine correlate 
 Cowen